Abdulah Gegić – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo
 Almir Gegić – ex calciatore serbo naturalizzato turco
 Amar Gegić – cestista bosniaco